Lancaster County kan syfta på:

 Lancaster County, Nebraska - ett county i USA
 Lancaster County, Pennsylvania - ett county i USA
 Lancaster County, South Carolina - ett county i USA
 Lancaster County, Virginia - ett county i USA